Kodos puede referirse a:
 Kodos the Executioner, un villano ficticio de Star Trek;
 Kodos, un extraterrestre ficticio en la serie de televisión Los Simpson;
 Kodos Python Regular Expression Debugger, un depurador de expresiones regulares escrito en el lenguaje de programación Python.